Teram bezeichnet:

 Teram SRL, ehemaliger argentinischer Automobilhersteller
 Teram Kangri, Bergmassiv im Siachen Muztagh
 Teram-Shehr-Gletscher, Gletscher